Camarillo  peut faire référence à :
 Camarillo, ville américaine
 Gare de Camarillo
 Camarillo, race chevaline
 Ángel Camarillo (né en 1959), coureur cycliste espagnol.
 Greg Camarillo (né en 1982), joueur de football américain.
María Enriqueta Camarillo (1872-1968), romancière et poétesse mexicaine.